La Triplemanía II ocurrió el 15 de mayo de 1994 en el Auditorio Benito Juárez de Zapopan, Jalisco. Se llevó a cabo el segundo gran festejo de aniversario de AAA que tuvo como atractivo principal una lucha de máscaras entre el japonés Black Cat y el Veracruzano Máscara Sagrada, en un encuentro sensacional donde el público conocería e rostro de Víctor Manuel Mar, mejor conocido en el argot luchistico como Kuroneko (†). También tendría verificativo un duelo de corte internacional entre México y Estados Unidos, donde participarían Konnan, Perro Aguayo, Cien Caras, Love Machine (†), Miguel Pérez y Jake “The Snake” Roberts, además contaría con la presencia de las estrellas orientales Lyger y Tigre Mask IV.

Resultado 
 Giro, Colorado, Torero derrotaron a Fantasma de la Quebrada, Marabunta y Aullido (13:23) 
 Giro y Colorado dieron espaldas planas a Marabunta.
 Latin Lover, Angel Azteca y Fantasma derrotaron a Maremoto, Terremoto y Hectombre (10:13) 
 Azteca derrotó a Maremoto por rendición.
 Mascarita Sagrada y Jerrito Estrada derrotaron a Mini Konnan y Espectrito (10:11) 
 por descalificación.
 Misterioso, Fuerza Guerrera y Juventud Guerrera derrotaron a Volador, Rey Misterio Sr. y Rey Misterio Jr. (17:23)
 Fuerza Guerrera derrotó a Volador por rendición
 Los Payasos derrotaron Shu el Guerrero, Scorpio Jr. y Gran Hamada (15:07) 
 Cuando Los Payasos pusieron a Hamada en espaldas planas.
 Jushin Thunder Liger, Tiger Mask III, El Hijo del Santo y Octagón derrotaron a La Parka, Psicosis, Blue Panther y Eddie Guerrero (23:22) En tres caídas 
 Liger dio cuenta de tres a La Parka.
 Guerrero derrotó a Liger por rendición.
 Santo dio cuenta de tres a Psicosis.
 Máscara Sagrada derrotó a Black Cat (29:04) en tres caídas
 Sagrada dio cuenta de tres a Black Cat.
 Sagrada fue descalificado.
 Cat salió del ring y tubo cuenta de diez.
 Konnan, Perro Aguayo, & Cien Caras derrotaron a Jake Roberts, Love Machine y Miguel Pérez Jr. (17:46) en dos caídas seguidas
 Roberts, Pérez y Machine fueron descalificados.
 Konnan pinned Pérez y Aguayo dieron cuenta de tres a Machine.

Comentaristas 
 Arturo Rivera "El Rudo"
 Dr. Alfonso Morales
 Jesús Zúñiga

Referencias 
 Página oficial de la Triple A
 Prowrestling

Enlaces externos 
 Página oficial de la Triple A

Triplemanía